Le terme bombarde peut désigner :

Musique 
 bombarde, instrument de musique traditionnel de Bretagne.
 bombarde, un jeu d'orgue.
 bombarde, un des claviers de l'orgue classique.

Patronyme 
 Pierre Paul de Bombarde, seigneur de Beaulieu, fils de Gian Paolo Bombarda, trésorier de l'Électeur de Bavière au début du XVIIIe siècle
 Monsieur de Bombarde de Voisenon

Autres 
 bombarde, pièce d'artillerie médiévale.
 bombarde, navire de guerre à fond plat.
 La Bombarde, un contre-torpilleur français.

Références